Jack Macdonald ou MacDonald sont des noms pouvant désigner:

 (1888-1941), homme politique communiste canadien
 (1907-1982), athlète oolympique néo-zélandais
Jack MacDonald (1927-2010), maire canadien de Hamilton en Ontario
 (né en 1927), joueur australien de football australien

Voir aussi

Macdonald, Jack